

Алеєво — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Алеєво — присілок, Совєтський район, Марій Ел